Юаким Магнус Бертиль Линднер (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Варберг».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Броммапойкарны», в которой начал заниматься с пяти лет и прошёл путь от детской команды до основной. В 2010 году начал взрослую карьеру, отправившись в аренду в «Грёндаль». Первую игру на взрослом уровне провёл 6 июня в матче первого дивизиона против «Карлстад Юнайтед», появившись на поле в стартовом составе. 19 июня забил свой первый гол, отличившись на 4-й минуте встречи с «Эстерсундом», что не уберегло его команду от поражения. Вернувшись из аренды, 20 апреля 2011 года, дебютировал за родной клуб в матче второго раунда кубка страны с «Акрополисом». На 66-й минуте игры забил гол, поучаствовав в разгроме соперника со счётом 4:1. По итогам сезона 2012 года «Броммапойкарна» заняла вторую строчку в турнирной таблице и вышла в Алльсвенскан. 7 апреля 2013 года Линднер дебютировал в чемпионате Швеции, появившись на поле с первых минут встречи с «Гётеборгом» и в середине второго тайма уступив место Бояну Джорджичу. По окончании сезона покинул команду.

В январе 2014 года перешёл в «Эстер», подписав с клубом однолетний контракт. За время выступления за команду Юаким принял участие в 23 матчах, но результативными действиями не отметился.

9 января 2015 года подписал контракт с «Варбергом», также выступающим в Суперэттане. По итогам сезона 2019 года вместе с клубом занял второе место в турнирной таблице и завоевал путёвку в Алльсвенскан. 15 июня 2020 года дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, отыграв все 90 минут в гостевой встрече с «Хельсингборгом».

Достижения 
Броммапойкарна
 Серебряный призёр Суперэттана: 2012

Варберг
 Серебряный призёр Суперэттана: 2019

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Варберга» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Грёндаль»
Игроки ФК «Эстер»
Игроки ФК «Варберг»